Кёллинг (, ) — фамилия. Известные носители:

 Кёллинг, Адольф (1840—1913) — американский пианист, композитор и музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Кёллинг, Карл (1831—1914) — немецкий композитор и пианист, брат Адольфа Кёллинга.
  — немецкий информатик и педагог, лауреат премии группы ACM по образованию в области компьютерных наук (2013).
 Кёллинг, Энрико (род. 1990) — немецкий боксёр.

См. также